Gordillo ist der Familienname folgender Personen:

 Elba Esther Gordillo (* 1945), mexikanische Politikerin und Gewerkschaftsfunktionärin
 Elizabeth Zamora Gordillo (* 1993), guatemaltekische Taekwondoin, siehe Elizabeth Zamora
 Gabriel París Gordillo (1910–2008), kolumbianischer Politiker und Militär
 Luis Tirado Gordillo (1906–1964), chilenischer Fußballspieler
 Rafael Gordillo (* 1957), spanischer Fußballspieler
 Santiago Rebull Gordillo (1829–1902), mexikanischer Maler